La Fußball-Bundesliga 2016-17 va ser la 54a edició de La lliga alemanya de futbol, la competició futbolística més important del país.

Classificació i resultats

Taula classificatòria

Resultats

Play-off 

|}

Anada

Tornada

Referències 

Competicions futbolístiques del 2016
Competicions futbolístiques del 2017
Lliga alemanya de futbol